Tylertown ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tylertown (Mississippi)
 Tylertown (New Jersey)
 Tylertown (New York)